

Carriera

Club
Dopo varie esperienze internazionali, il 12 luglio 2014, il  comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il 15 gennaio 2015 rescinde consensualmente il contratto con il  e si accasa all'Atromitos.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club

Competizioni statali

Vitória: 2007

Competizioni nazionali

Flamengo: 2006

Individuale

Delhi Dynamos: 2016

Note

Collegamenti esterni